Paus Stefanus VIII (IX), van Duitse afkomst, onder invloed van Alberik II staande paus (939–942), tot 1961 Stefanus IX genoemd.
Paus Stefanus IX (X) (Frederik van Verdun), benedictijn, aartsdiaken te Luik, abt van Monte Cassino (1057), paus (1057–1058), kerkhervormer, tot 1961 Stefanus X genoemd.